Чирик:

 Чи́рик — в обиходе — десять рублей (искажённое «червонец»).
 Чи́рик — в обиходе — опухоль, фурункул (неискажённая правильная форма — «чирий»).
 Чири́к — подражание щебету птиц.
 Чири́к — имя птички, друга Мурзилки в серии популярных русских комиксов.
Чирики — низкая обувь с твердой подошвой.

Топоним

 Чирик — река в России, протекает в Алтайском крае.
 Чирик — прежнее название села Пахаревка в Джанкойском районе Крыма.
 Чирик — прежнее название исчезнувшего села Чапаево в Джанкойском районе Крыма.

См. также 
 Чирик-Рабат — городище в Казахстане
 Чирик-чирик, наши соседи — семья Ямада
 Чирей
 Чирики
 Чириков

Примечания